Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 188-as, továbbá 188E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 188-as busz (Budapest)
 188E busz (Budapest)
 188-as busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt